

Niemcy 
 Kladow – dzielnica Berlina
 Kladow – dzielnica Crivitz

Polska 
Dawne nazwy:
 Kłodawa
 Kłodawka
 Kłodowo